Acanthis peut désigner :
 Acanthis, dans la mythologie grecque, la fille d'Autonoos et d'Hippodamie ;
 Acanthis, un ancien genre de passereaux.